Трефолев — фамилия. Известные носители:

 Трефолев, Владимир Дмитриевич (1892—1923) — матрос Балтийского флота, чекист, председатель Революционного трибунала Балтийского флота.
 Трефолев, Леонид Николаевич (1839—1905) — русский писатель, поэт и переводчик, публицист, журналист, краевед.

См. также 
 Улица Трефолева